Ермолкин — фамилия; имеет женскую форму Ермолкина.

Известные носители:
 Ермолкин, Виктор Иванович (1934—2022) — учёный-геолог в области геологии и геохимии нефти и газа, лауреат премии имени И. М. Губкина (2016).
 Ермолкин, Иван Ефимович (1907—1943) — советский военачальник, во время Великой Отечественной войны дивизия под его командованием участвовала в обороне Сталинграда.